LIT puede referirse a:
Idioma lituano, por su código ISO.
Chick lit, género de novela romántica
Lit Up, canción de la banda de hard rock Buckcherry.
Lit-et-Mixe, población y comuna francesa.
Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional, internacional de grupos trotskistas.
Buses LIT, empresa de buses de Chile posteriormente adquirida por el grupo español Alsa.

de:Lit
en:LIT
eo:LIT
fr:LIT
it:LIT
nl:Lit
sv:Lit